What Will The Neighbours Say? () — второй альбом британской поп-группы Girls Aloud, основанной в 2002 году в ходе английского реалити-шоу Popstars. Диск выпущен в 2004 году на лейбле Polydor. Спродюсирован Брайаном Хиггинсом.

Список композиций

Обычное издпние 
1. The Show — 3:36
2. Love Machine — 3:25
3. I'll Stand By You — 3:09
4. Jump — 3:39
5. Wake Me Up — 3:27
6. Deadlines & Diets — 3:57
7. Big Brother — 4:13
8. Hear Me Out — 3:47
9. Graffiti My Soul — 3:14
10. Real Life — 3:41
11. Here We Go — 3:22
12. Thank Me Daddy — 3:21

Бонус-треки 
1. I Say a Prayer for You — 3:06
2. 100 Different Ways — 3:04

Позиции в чартах

Участники записи

Группа 
 Шерол Коул
 Кимберли Уолш
 Сара Хардинг
 Николя Робертс
 Надин Койл

Авторы 
 Girls Aloud
 Миранда Купер
 Брайан Хиггинс
 Лиза Коулинг
 Тим Пауэлл
 Элисон Кларксон

Альбомы Girls Aloud